Sant'Alfredo di Hildesheim (†874), vescovo di diocesi di Hildesheim, celebrato il 14 agosto (seppur la data della morte ricorra il 15 agosto);
 Sant'Alfredo il Grande (†899), re del Wessex, celebrato il 26 ottobre.

 Beato Alfredo Parte (†1936), sacerdote piarista spagnolo, martire, celebrato il 27 dicembre;
 Beato Alfredo Pellicer Muñoz (†1936), francescano spagnolo, martire, celebrato il 4 ottobre;
 Beato Alfredo Ildefonso Schuster (†1954), cardinale di Milano, celebrato il 30 agosto.